Министе́рство иностра́нных дел Украи́ны () — государственный орган исполнительной власти Украины, осуществляющий имплементацию государственной политики в области внешних отношений Украины с другими государствами, а также с международными организациями. Министерство иностранных дел Украины возглавляет министр, которого назначает на должность и освобождает от должности Президент Украины в установленном законодательством порядке. Министр подчиняется непосредственно Президенту Украины по вопросам, относящимся к конституционным полномочиям Президента.

История

УНР. Образование Секретариата 

Украина, как независимое государство, остро нуждалась в своем собственном ведомстве, которое должно было бы осуществлять внешнеполитическую деятельность от лица государства. История этого ведомства уходит глубоко в историю Богдана Хмельницкого, и Запорожской Сечи. По сути, свою историю, МИД Украины, как государственный орган, ведет с начала XX века — периода Русской революции.

Образование внешнеполитического ведомства Украины неразрывно связано с созданием нового, самостоятельного государства и провозглашением 10 июня 1917 года Первого Универсала Украинской Центральной рады.

Процесс формирования органов законодательной и исполнительной власти нашел своё оформление в провозглашенном Центральной Радой 16 июля 1917 года Втором Универсале. В нем шла речь об образовании Генерального Секретариата — исполнительного органа власти. С первых дней существования Генерального секретариата в его составе начал свою деятельность Генеральный секретариат по национальным делам, который явился прообразом первого внешнеполитического ведомства Украины в XX веке.

22 декабря 1917 года, Глава Генерального Секретариата Украинськой Народной Республики, провозглашенной Третьим Универсалом Центральной Рады, Владимир Винниченко и Генеральный секретарь по межнациональным делам Александр Шульгин подписали «Законопроект про образование Генерального секретариата международных дел». Законопроект был одобрен на заседании Правительства УНР в этот же день.

Важный импульс дальнейшему развитию украинской внешнеполитической службы дал провозглашенный 12 января 1918 года Четвертый Универсал Центральной Рады, в котором УНР провозглашалась «самостоятельной, не от кого не зависимой, свободной, суверенной державой Украинского Народа».

За время деятельности Центральной Рады был начат процесс установления дипломатических отношений с государствами мира. Например, в декабре 1917 года украинское правительство установило связи со странами Антанты, принимая представителей Франции и Великобритании.

Акт о независимости Украины был принят 24 августа 1991 года. Это поставило перед Министерством иностранных дел Украины новые, ответственные задачи, которые требовали профессиональных подходов, реформирования структуры, формирования соответствующей законодательной базы.

Украинская Держава 

С приходом к власти 28 апреля 1918 года Гетмана Украинской Державы Павла Скоропадского украинское правительство продолжило взятый курс на активное строительство национальной внешнеполитической службы.

Украинская ССР 

Решением Союзного руководства в феврале 1944 года был воссоздан республиканский наркомат (с 1946 министерство) иностранных дел УССР.

Список руководителей
 Раковский Христиан Георгиевич — с января 1919 по июль 1923 года
 Корнейчук Александр Евдокимович — 5 февраля — 13 июля 1944
 Мануильский Дмитрий Захарович — с 1944 по 1952
 Барановский Анатолий Максимович — с 1952 по 1954
 Паламарчук Лука Фомич — с 1954 по 1966
 Белоколос Дмитрий Захарович — с 1966 по 1970
 Шевель Георгий Георгиевич — с 1970 по 1980
 Мартыненко Владимир Никифорович — с 1980 по 1985
 Кравец Владимир Алексеевич — с 1985 по 1990
 Зленко Анатолий Максимович — с 1990 по 1991

Руководство 
В соответствии с Конституцией Украины, руководство внешнеполитической деятельностью государства осуществляет Президент Украины. Он же представляет страну в международных отношениях, ведет переговоры и заключает международные договоры, принимает решения о признании иностранных государств, назначает и освобождает глав дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях, принимает верительные грамоты дипломатических представителей иностранных государств.

Министр иностранных дел 
Министр иностранных дел Украины — член Правительства, Кабинета Министров Украины, руководит внешнеполитическим ведомством. Министр представляет Украину на двусторонних и многосторонних переговорах и подписывает международные договоры; следит за соблюдением законности в подчиненном ему министерстве.

Министры иностранных дел Украины после распада СССР 

 Анатолий Зленко — с 1991 по 1994, и с 2000 по 2003
 Геннадий Удовенко — с 1994 по 1998
 Борис Тарасюк — с 1998 по 2000, и с 2005 по 2007
 Константин Грищенко — с 2003 по 2005 и с 2010 по 2012
 Арсений Яценюк — с 21 марта 2007 по 4 декабря 2007
 Владимир Огрызко — с 18 декабря 2007 по 3 марта 2009
 Петр Порошенко — с 9 октября 2009 по 11 марта 2010
 Леонид Кожара — с 24 декабря 2012 по 23 февраля 2014
 Андрей Дещица (и. о.) — с 27 февраля по 19 июня 2014
 Павел Климкин — с 19 июня 2014 по 29 августа 2019
 Вадим Пристайко — с 29 августа 2019 по 4 марта 2020
 Дмитрий Кулеба — с 4 марта 2020

См. также 
 День работников дипломатической службы Украины
 Список послов и постоянных представителей Украины
 Чрезвычайный и Полномочный Посол (Украина)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт министерства иностранных дел Украины
 «Iсторія та традиції зовнішньополітичної служби України» на сайте МИД Украины
 Список международных организаций, членом которых является Украина на сайте МИД Украины]

 
Украина
 
иностранных дел